Flaschenhals oder Bottleneck (englisch für Flaschenhals) steht für:

 den oberen engen Teil einer Flasche, der als Ausguss dient
 Flaschenhals (Wirtschaft), eine Metapher in der Wirtschaft für knappe Kapazitäten
 Flaschenhals (Logistik), logistischer Begriff, der eine enge oder langsame Stelle beschreibt, die die Leistungsfähigkeit der gesamten Transportkette verschlechtert
 Flaschenhals (Chemie), Begriff aus der Chemie, der Biotechnologie und der Verfahrenstechnik, der die kapazitätslimitierende Stelle einer (industriellen) Prozesskette beschreibt, d. h. der geschwindigkeitsbestimmende Reaktionsschritt, der die Gesamtreaktionskinetik beschreibt (z. B. Phosphofructokinase 1)
 Von-Neumann-Flaschenhals, Begriff aus der Informatik; siehe Von-Neumann-Architektur#Von-Neumann-Flaschenhals
 Genetischer Flaschenhals, Begriff aus der Populationsgenetik
 Bottleneck, ein Zubehör bei Zupfinstrumenten wie der Gitarre
 Freistaat Flaschenhals, unbesetztes Gebiet im Rheinland während der alliierten Rheinlandbesetzung
 in der Strömungsphysik einen Engpass in einem Rohr
 Bottleneck-Effekt (Flaschenhals-Effekt), die Schwierigkeit, innerhalb menschlicher Kommunikation die kognitive Aufnahmekapazität gleichzeitig auf mehrere zentrale Prozesse zu richten
 Flaschenhals (auch Flaschenhalspark), ein Teil des Parks am Gleisdreieck in Berlin; siehe Park am Gleisdreieck#Dora-Duncker-Park

Siehe auch:

 Engpass
 Nadelöhr (Begriffsklärung)